Императорская Держава или Держава Императора () — отменённое созвездие северного полушария неба. Предложено Готфридом Кирхом в 1688 году в журнале «Acta Eruditorum» в честь Леопольда I, императора Священной Римской империи из династии Габсбургов. Изображалось парящей державой. Буквенные обозначения звёзд созвездия располагались так, чтобы они формировали надпись Leopuld.

Созвездие располагалось между Орлом и Водолеем. Впоследствии было отменено.

Ссылки 

 Держава Императора на astromyth.ru

Отменённые созвездия